Lordelo puede hacer referencia a alguna de las siguientes freguesias portuguesas:

Lordelo, en el municipio de Felgueiras;
Lordelo, en el municipio de Guimarães;
Lordelo, en el municipio de Monção;
Lordelo, en el municipio de Vila Real;
Lordelo do Ouro, en el municipio de Oporto.